

Patronyme

 Antoine Delarbre (1724-1807), ecclésiastique français, naturaliste, botaniste, bryologiste et géologue ;
 Jean-Baptiste Delarbre (1801-1879), homme politique français ;
 Paul Delarbre (1866-1936), homme politique français ;
 Léon Delarbre (1889-1974), artiste peintre, conservateur du musée français.
 Marcel Delarbre (1881-1939), journaliste sportif français, propagandiste du sport, vice-président de la Fédération française d'athlétisme.
 Christian Delarbre (1964-), ecclésiastique français, archevêque de l'église catholique d'Aix-en-Provence et Arles.